Als Mattscheibe werden bezeichnet:

 die Einstellscheibe einer Kamera sowie allgemein Mattscheiben zum Auffangen eines Bildes
 umgangssprachlich der Bildschirm eines Fernsehgeräts (ursprünglich dessen Bildröhre)
 eine satirische Fernsehsendung von Oliver Kalkofe, siehe Kalkofes Mattscheibe
 Deckname für eine deutsche Luftkampftaktik im 2. Weltkrieg, siehe Mattscheibe (Taktik)

Siehe auch: